Трегубов — російське прізвище. Відомі носії:
 Трегубов Валерій Олександрович (1951) — кандидат архітектури.
 Трегубов Віктор Аркадійович (1985) — український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Головний редактор сайту «Петро і Мазепа».
 Трегубов Віктор Павлович (1842—1909) — полтавський міський голова (1889—1906), почесний громадянин Полтави.
 Трегубов Єлисей Кіпріянович (1849—1920) — український культурний, громадський діяч.
 Трегубов Іван Сергійович (1930—1992) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.
 Трегубов Микита Михайлович — російський скелетоніст.
 Трегубов Микола Якович (1756—1845) — генерал-майор, Одеський градоначальник.
 Трегубов Микола Іванович (1912—1997) — заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Трегубов Микола Семенович (1922—2007) — художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Трегубов Натан Наумович (1934—1983) — ленінградський архітектор та художник.
 Трегубов Олександр Сергійович (1949) — художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Трегубов Самуїл Леонтійович (1872—1944) — український ортопед-травматолог, родом з Полтавщини. Засновник кафедри ортопедії і травматології Харківського медичного інституту.
 Трегубов Юрій Валентинович (1973) — член фракції «Блок Юлії Тимошенко»

Див. також 
 Трегубова

Російські прізвища